Иоганн Эрдман: Эрдман, Иоганн Фридрих (1778—1846) — немецкий терапевт, работал в Казани и в Дерпте.
 Эрдман, Иоганн Эдуард (1805—1892) — немецкий философ, лютеранский пастор.
 Эрдман, Иоганн Юлий Фридрих (1809—1959) — врач в Дерптском университете; доктор медицины.